Emił Dimitrow Zografski (bułg. Емил Димитров Зографски; ur. 3 lutego 1968 w Samokowie) – bułgarski skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk. Obecnie trener reprezentacji Bułgarii w skokach narciarskich. Prowadzi również treningi w klubie SK Samokow. Jest ojcem dwóch bułgarskich skoczków narciarskich – Martina (członka kadry B) i Władimira (członka kadry A).

Brał udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992. W 1988 roku indywidualnie zajął 40. miejsce zarówno w konkursie na skoczni normalnej, jak i na obiekcie dużym. W 1992 roku był 40. w konkursie na skoczni normalnej i 56. na dużej. Wystąpił również w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989 w Lahti, zajmując 52. pozycję na obiekcie normalnym i 64. miejsce (ostatnie) na skoczni dużej.

W latach 1987–1993 występował w zawodach Pucharu Świata, jednak ani razu nie znalazł się w gronie zawodników zdobywających punkty do klasyfikacji generalnej. Najwyższą pozycję – 19. – zajął 28 stycznia 1989 w Chamonix (punkty przyznawano wówczas 15 najlepszym skoczkom). Był członkiem drużyny Bułgarii w jej jedynym starcie w zawodach drużynowych w ramach Pucharu Świata – razem z Władimirem Brejczewem i Zacharim Sotirowem uplasował się 12 stycznia 1992 na ostatnim 13. miejscu.

W latach 1984–1996 brał udział w rywalizacji o Puchar Europy, przekształconym następnie w Puchar Kontynentalny. Raz stanął na podium konkursu tego cyklu – zajął 2. miejsce w Borowcu (30 stycznia 1988).

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Turniej Czterech Skoczni

Turniej Czeski

Puchar Europy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bułgarscy olimpijczycy
Bułgarscy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1968
Ludzie urodzeni w Samokowie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Bułgarscy trenerzy